Whitbread (bedrijf), een Brits bedrijf actief in de hotel- en restaurantsector, en een voormalige brouwerij
 Whitbread (bier), het biermerk van deze voormalige brouwerij
 Whitbread Round the World Race, een zeilrace, tegenwoordig bekend als de Volvo Ocean Race
 Whitbread Book of the Year Award, een literaire prijs, tegenwoordig bekend als de Costa Book Awards